Mandera County, een county van Kenia.
 Mandera (stad), een stad in Kenia.